Ennio Cardoni – calciatore
 Jeff Cardoni – compositore
 Manuel Cardoni – calciatore e allenatore

Pagine correlate 
 Cardon
 Cardona
 Cardone